Der Fußballclub Maxhütte-Haidhof e. V. ist ein Sportverein aus der Oberpfälzer Stadt Maxhütte-Haidhof, der die Abteilungen Fußball, Tischtennis, Faustball, Wintersport, Gesundheitssport, Breitensport Männer und Body Concept anbietet.

Geschichte 
Die Fußballabteilung des Vorgänger-Vereins FC Haidhof hat in der Nachkriegszeit in der Bayernliga zweit- und drittklassig gespielt. Seitdem ist sie nicht über den Bezirk hinausgekommen.

Einzelnachweise

Literatur 
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 7: Vereinslexikon. AGON-Sportverlag, Kassel 2001, ISBN 3-89784-147-9.

Maxhütte-Haidhof, FC
FC Maxhütte-Haidhof
Sportverein (Landkreis Schwandorf)
Maxhütte-Haidhof